Kolzen ist der Name folgender Orte:
 Kolzen in Livland (heute Bīriņi in Lettland)

Kolzen ist der Familienname folgender Personen:
 Walter Kolzen (1899–1947), deutscher Fußballspieler des HSV

siehe auch Kölzen